Валь-де-Альмонасид (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 21,1 км². Население — 278 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del castillo del Almonecir y del pueblo de Vall de almonacid
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Castillo de Almonecir
 Castillo de Almonecir

Муниципалитеты Кастельона